Paul steht für:
 Paul, männlicher Vorname
 Paul (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Paul (Krake), als Fußball-Orakel bekannt gewordener Krake
 Paul – Ein Alien auf der Flucht, britisch-amerikanische Science-Fiction-Komödie
 Tropischer Sturm Paul
 Paul (Schiff, 1904), Schlepper der Deutschen Ost-Afrika Linie in der deutschen Kolonie Kamerun
 Paul Nutzfahrzeuge, Hersteller von Spezialfahrzeugen
 Großer Paul, Gewässer in Brandenburg
 "Der Paul" steht, unter Wort-Interessierten, für: "Deutsches Wörterbuch", ursprünglich  (1897) von Hermann Paul (Germanist), 10. Auflage 2002.

Paul ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Paul (Concelho), Distrikt auf der Kapverdischen Insel Santo Antão
 Paul (Cornwall) in der Grafschaft Cornwall in England
 Paul (Idaho) im Bundesstaat Idaho in den USA
 Paul (Covilhã), Gemeinde in Portugal
 Schwatten Paul, Naturschutzgebiet in Porta Westfalica
 Paul Beach, Strand auf Südgeorgien, Südatlantik
 Paul-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis

PAUL steht als Abkürzung für:
 Paderborner Assistenzsystem für Universität und Lehre
 Persönliche Arbeits- und Lernumgebung
 „Portable Aqua Unit for Lifesaving“, ein Wasserrucksack

Siehe auch:
 Paull
 Wolfgang-Paul-Vorlesung
 Pål

Abkürzung